Polské příjmení Krasiński má více nositelů:

 Janusz Krasiński (1928–2012), polský spisovatel
 Wincenty Krasiński (1782–1858), polský generál
 Elżbieta z Krasińskich Jaraczewska (1791–1832), polská spisovatelka
 Zygmunt Krasiński (1812–1859), polský básník

Externí odkazy 
 

Polská příjmení